Pasza (rolnictwo)
 Pasza (urząd)
 Pasza – zdrobnienie od Paweł w języku rosyjskim